Асылбек — тюркское мужское имя и фамилия.
 Асылбек, Амантай Хантемирулы (род. 1942) — руководитель антиядерного фронта «Аттан!», кандидат в президенты Республики Казахстан.
  (1938—2018) — казахский поэт.
  — киргизский батыр, персонаж эпоса «Манас».

См. также 
 Асылбеков